Matthew Tennyson (né le  à Minneapolis dans l'État du Minnesota aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Tennyson commence sa carrière junior avec le Tornado du Texas dans la NAHL. La saison suivante, il se joint aux RoughRiders de Cedar Rapids dans l'USHL. De 2009 à 2010, il poursuit un cursus universitaire à l'Université de Western Michigan. Il évolue avec les Broncos dans le championnat NCAA. L'équipe remporte le championnat CCHA 2012. Il passe professionnel avec les Sharks de Worcester de la Ligue américaine de hockey en 2012. Le , il joue son premier match avec les Sharks de San José dans la Ligue nationale de hockey face aux Canucks de Vancouver et sert une assistance. Il marque son premier but dans la LNH le  face aux Oilers d'Edmonton.

Carrière internationale 
Il représente les États-Unis au niveau international. Il honore sa première sélection senior le  face à la Finlande.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2007-2008|| Tornado du Texas || NAHL || 58|| 4|| 10|| 14|| 80|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2008-2009|| RoughRiders de Cedar Rapids || USHL|| 57|| 4|| 6|| 10|| 51|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2009-2010|| Broncos de Western Michigan || CCHA|| 34|| 2|| 7|| 9|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Broncos de Western Michigan || CCHA|| 42|| 9|| 12|| 21|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Broncos de Western Michigan || CCHA|| 41|| 11|| 13|| 24|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Sharks de Worcester|| LAH || 7|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Sharks de Worcester||  LAH|| 60|| 5|| 22|| 27|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Sharks de San José|| LNH|| 4|| 0|| 2|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Sharks de Worcester||  LAH|| 54|| 7|| 14|| 21|| 33|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Sharks de Worcester || LAH || 43 || 4 || 11 || 15 || 30 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2014-2015|| Sharks de San José || LNH || 27 || 2 || 6 || 8 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Sharks de San José || LNH || 29 || 1 || 3 || 4 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Barracuda de San José || LAH || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2016-2017 || Checkers de Charlotte || LAH || 9 || 3 || 4 || 7 || 5 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 45 || 0 || 6 || 6 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Sabres de Buffalo||LNH ||15 ||0 ||0 ||0 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Americans de Rochester||LAH ||50 ||3 ||8 ||11 ||40 ||3 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
| 2018-2019 || Sabres de Buffalo|| LNH ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Americans de Rochester || LAH ||47 ||4 ||17 ||21 ||42 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2019-2020 || Devils du New Jersey || LNH ||20 ||0 ||3 ||3 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Devils de Binghamton || LAH ||25 ||1 ||8 ||9 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Devils du New Jersey || LNH ||21 ||1 ||2 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Devils de Binghamton || LAH || 5 || 0 || 2 || 2 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Admirals de Milwaukee || LAH || 53 || 3 || 11 || 14 || 44 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2021-2022 || Predators de Nashville || LNH || 8 || 0 || 3 || 3 || 4 || - || - || - || - || -

| 173 || 4 || 25 || 29 || 44 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

|-
| 2021 || align=left|  || align=left|Championnat du monde || 10 || 2 || 2 || 4 || 4|| +2|| align=left| Médaille de bronze

Trophées et honneurs personnels

CCHA 
2011-2012 : nommé dans la deuxième équipe d'étoiles

Références 

Naissance en avril 1990
Naissance à Minneapolis
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur des RoughRiders de Cedar Rapids
Joueur de hockey sur glace des Broncos de Western Michigan
Joueur des Sharks de Worcester
Joueur des Sharks de San José
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Barracuda de San José
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Firebirds de Coachella Valley